

Anno 
 192 o 192 a.C.

Codici 
 192  – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Tashkent nell'Uzbekistan

Matematica 
 192 – numero